Champagne  o xampany , vi escumós elaborat segons el mètode xampanyès a la regió de la Xampanya (França) 
 Champagne (pel·lícula), pel·lícula britànica muda dirigida per Alfred Hitchcock estrenada el 1928 
 Gen champagne, element genètic causant d'alguns pelatges diluïts relativament rars en els cavalls 
 Champagne Charlie, pel·lícula estatunidenca dirigida el 1936 pel director James Tinling, en una decoració dels anys 1860 
 Toponímia:
 Champagne  o Xampanya , regió històrica del nord-est de França, que forma part de la regió administrativa del Gran Est 
 Champagne (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Champagne (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim (de la Nova Aquitània)
 Champagne (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Champagne-Ardenne, antiga regió de França, actualment inclosa en la regió del Gran Est
 Champagne-au-Mont-d'Or, municipi de França a la metròpoli de Lió (regió d'Alvèrnia Roine-Alps)
 Champagne-en-Valromey, municipi francès al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Champagne-et-Fontaine, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània)
 Champagne-Mouton, municipi al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Champagne Pool, llac d'aigües calentes de la zona termal de Wai-O-Tapu, a la regió de Waikato a l'Illa del Nord de Nova Zelanda 
 Champagne-Vigny, municipi francès al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Champagne-sur-Oise, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Champagne-sur-Loue, municipi francès al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Champagne-sur-Seine, municipi francès al departament del Sena i Marne 
 Champagne-sur-Vingeanne, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat) 
 Allas-Champagne, municipi francès del Cantó d'Archiac (departament del Charente Marítim, regió de la Nova Aquitània)
 Champigneul-Champagne, municipi francès al departament del Marne (regió del Gran Est)
 Angeac-Champagne, municipi francès al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Jarnac-Champagne, municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània)
 Jussy-Champagne, municipi francès al departament de Cher 
 Lugny-Champagne, municipi francès al departament de Cher 
 Mailly-Champagne, municipi francès al departament del Marne (regió del Gran Est)
 Vaux-Champagne, municipi francès al departament de les Ardenes (regió del Gran Est)
 Vieux-Champagne, municipi francès al departament de Sena i Marne